Trenton es una ciudad y capital del estado estadounidense de Nueva Jersey.  Diversos lugares han sido llamado con el mismo nombre:

Localidades 
 Trenton, pueblo en Carolina del Norte (Estados Unidos)
 Trenton, pueblo en Carolina del Sur (Estados Unidos)
 Trenton, ciudad en Florida (Estados Unidos)
 Trenton, ciudad en Georgia (Estados Unidos)
 Trenton, pueblo de Illinois (Estados Unidos)
 Trenton, pueblo de Kentucky (Estados Unidos)
 Trenton, pueblo en Maine (Estados Unidos)
 Trenton, ciudad de Misuri (Estados Unidos)
 Trenton, ciudad en Míchigan (Estados Unidos)
 Trenton, villa en Nebraska (Estados Unidos)
 Trenton, pueblo en Nueva York (Estados Unidos)
 Trenton, ciudad en Ohio (Estados Unidos)
Trenton, pueblo de Ontario (Canadá)
 Trenton, ciudad en Tennessee (Estados Unidos)
 Trenton, ciudad en Texas (Estados Unidos)
 Trenton, ciudad en Utah (Estados Unidos)
 Trenton, pueblo en el condado de Dodge en Wisconsin (Estados Unidos)
 Trenton, pueblo en el condado de Pierce en Wisconsin (Estados Unidos)
 Trenton, pueblo en el condado de Washington en Wisconsin (Estados Unidos)

Municipios 
 Municipio de Trenton, ubicado en el condado de Williams en Dakota del Norte (Estados Unidos)
 Municipio de Trenton, ubicado en el condado de Brookings en Dakota del Sur (Estados Unidos)
 Municipio de Trenton, ubicado en el condado de Henry en Iowa (Estados Unidos)
 Municipio de Trenton, ubicado en el condado de Edwards en Kansas
 Municipio de Trenton, ubicado en el condado de Grundy en Misuri
 Municipio de Trenton, ubicado en el condado de Delaware en Ohio